Владимир Воронков:
  
 Воронков, Владимир Иванович (род. 1953) — российский дипломат.
 Воронков, Владимир Петрович (1944—2018) — советский лыжник.
 Воронков, Владимир Романович (1920—2012) — Герой Советского Союза.